Alte Lauter ist der Name folgender Fließgewässer:

 Alte Lauter (Rhein), aufwärtiger Mündungsarm der Lauter (Rhein, Neuburg) zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich
 Alte Lauter (Lauter), linker Zufluss der Lauter (Baunach) in Kirchlauter, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe:
 Lauter